Antigònia (en grec antic ἀντιγόνεια) era una jornada de sacrificis instituïda per Àrat a la ciutat de Sició. En el dia assenyalat es feien processons acompanyades de peans, jocs i altres actes en honor d'Antígon III Dosó, amb el qual Àrat de Sició havia concertat una aliança en contra de Cleòmenes d'Esparta, segons diuen Plutarc i Polibi. El festival no devia durar gaires anys.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia